Bridgeton est un nom de ville qui correspond à :
 Bridgeton, une ville du Missouri
 Bridgeton, une ville de Caroline du Nord.
 Bridgeton, une ville du New Jersey.

Homonymie de toponyme